ARV peut faire référence à :
 antirétroviral, une classe de médicaments utilisés pour le traitement des infections liées aux rétrovirus ;
  ;
 Advanced re-entry vehicle, un projet de capsule spatiale européenne permettant de ramener du fret sur Terre ;
 , une catégorie de véhicules de police britannique.